Ian Walker (voetballer) (1971)
Ian Walker (zeiler) (1970)